Als Glaswelse werden bezeichnet:
 die Familie der Afrikanischen Glaswelse (Schilbeidae) 
 die Familie der Asiatischen Glaswelse (Ailiidae) 
 der aus der Aquaristik bekannte Indische Glaswels (Kryptopterus vitreolus)